Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1962 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith bat Darlene Hard en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Maria Bueno et Vicky Palmer.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1962
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 1962
Sport en août 1962
Sport en septembre 1962